Cornille (Dordogne)
 Cornillé (Ille-et-Vilaine)